Olt je název několika zeměpisných objektů:

 Olt (řeka) – řeka v Rumunsku, přítok Dunaje
 Olt (župa) – župa v jižním Rumunsku, pojmenovaná podle řeky

Od názvu Olt je také odvozen název:
 Olténie – neboli Malé Valašsko, historická země v jihozápadním Rumunsku

zkratka
 OLT – Optical Line Termination („optické linkové zakončení“) – prvek pasivní optické sítě